Companyia de la Badia de Hudson (del seu nom en anglès Hudson's Bay Company), empresa comercial del Canadà
 Hokkaido Broadcasting, cadena de radiodifusió del Japó
 Hemoglobina C, tipus d'hemoglobina que conté una mutació genètica
 Catàleg Herbig & Bell (del seu nom en anglès Herbig & Bell Catalog), catàleg d'estrelles